De Nationale Vergadering van de Federale Republiek Nigeria (Engels: National Assembly of the Federal Republic of Nigeria) telt twee Kamers:

het Huis van Afgevaardigden (House of Representatives) - lagerhuis, 360 leden;
de Senaat (Senate) - hogerhuis, 109 leden.

Parlementsgebouw
De Nationale Vergadering komt samen in het parlementsgebouw in Abuja, de hoofdstad van het land. Het gebouw dateert van 2000 en een kenmerkend onderdeel van het gebouw is de koepel. Het parlementsgebouw is uitgevoerd in de kleuren groen en wit. Deze kleuren verwijzen naar de vlag van het land.

Ambtsbekleders

Gedelegeerden per Staat

Overzicht parlementsverkiezingen
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 1959
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 1964
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 1979
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 1983
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 1992
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 1998
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 1999
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 2003
 Algemene verkiezingen in Nigeria 2007
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 2011
 Algemene verkiezingen in Nigeria 2015
 Algemene verkiezingen in Nigeria 2019

Afbeeldingen

Externe link
  Officiële website van de Nationale Vergadering (gearchiveerd 30-03-2019)

Politiek in Nigeria
Wetgevende macht